XI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1979 odbyły się we Francji między 5 a 13 października 1979 roku. Mecze rozgrywane były w Cannes, Évreux, Orleanie oraz w Lyonie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą zajmując miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1979 w piłce siatkowej
1979 we Francji
Piłka siatkowa we Francji
Sport w Lyonie
Orlean
Évreux
Sport w Cannes